Die Liste der Städte in Indien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des südasiatischen Staates Indien.

Metropolregionen nach Einwohnerzahl 

Die Tabelle zeigt die größten Metropolregionen in Indien nach der Volkszählung 2011. Am meisten Einwohner hat Mumbai (Bombay) mit 28.860.000 Einwohnern, die Hauptstadt Indiens ist jedoch Delhi (21.750.000 Einwohner).

Städte nach Einwohnerzahl 

Die folgende Tabelle enthält alle Städte, die nach der Volkszählung 2011 mehr als 200.000 Einwohner hatten, außerdem die Ergebnisse der Volkszählungen 1991 und 2001. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Bundesstaat und Unionsterritorium), zu der die Stadt gehört. Hauptstadt des Landes ist Neu-Delhi. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt oder Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Listen der Zensusorte nach Bundesstaat (Website der indischen Zensusbehörde)
 City Population - Die größten Städte und Agglomerationen in Indien
 Indiens Städte A–Z mit Karten und Informationen

 
Indien